Nuoresi – abitanti di Nuoro
Nuoresi – abitanti di Pratosardo